BZ, een ISO-landcode voor Belize
 .bz, het internetlandcode-topleveldomein van Belize
 BZ, afkorting voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland
 B.Z., een Duitse krant
 Bulqizë (district), een district in de Albanese prefectuur Dibër (kentekencode: )
 3-quinuclidinyl benzilaat, een hallucinogeen middel dat als incapacitantium kan worden ingezet.